Trumbull, ville du comté de Fairfield, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis ;

 Douglas Trumbull (1942-2022), réalisateur, producteur et scénariste américain ;

 Joseph Trumbull Stickney (1874-1904), lettré et poète américain.

Homonymie de patronyme